La Selva ima više značenja:
 La Selva, Bolzano
 La Selva, Frosinone